Mototopo – Imbarcazione tipica veneziana.
 Mototopo – Personaggio del cartone animato Mototopo e Autogatto prodotto da Hanna-Barbera.